La primaire ouverte de la droite et du centre est une élection primaire organisée les  et  par Les Républicains (LR), le Parti chrétien-démocrate (PCD) et le Centre national des indépendants et paysans (CNIP) afin de désigner un candidat commun représentant la droite et le centre à l'élection présidentielle française de 2017.

Le , à l’issue du second tour auquel participent plus de  d’électeurs, François Fillon est reconnu vainqueur et devient le candidat de la droite et du centre pour l'élection présidentielle française de 2017.

Il s’agit de la première primaire ouverte nationale organisée par les partis politiques de droite en France.

Modalités du scrutin 
La direction de l'Union pour un mouvement populaire (UMP), devenue par la suite Les Républicains, annonce en  les règles de cette primaire.

Conditions de candidature 
Chaque candidat des Républicains doit être parrainé par au moins , parmi lesquels au moins vingt parlementaires, répartis sur au moins trente départements (sans que plus d’un dixième des signataires de la présentation puissent être issus d’un même département) et par au moins  (à jour de cotisation et répartis sur au moins quinze départements).

Pour les candidats issus des autres partis, les organes délibérants desdits partis doivent déterminer les conditions de présentation des candidatures.

Pour l’ensemble des candidats : « Les déclarations de candidature sont adressées à la Haute Autorité par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le vendredi . ».

Déroulement 

Le premier tour se déroule le , les bureaux de vote étant ouverts de  à . Un second tour est prévu le , aux mêmes horaires, car aucun candidat n'a obtenu plus de 50 % des voix. Seuls les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix peuvent se présenter au second tour.

L'ensemble des électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que les mineurs qui auront  d'ici le  peuvent participer au scrutin.  de vote sont installés, chaque électeur est rattaché à un bureau en fonction de son adresse d'inscription sur les listes électorales au .

Pour voter, chaque électeur doit donner deux euros par tour de scrutin et signer une charte de l'alternance dans laquelle il indique « partager les valeurs républicaines de la droite et du centre et s’engager pour l’alternance afin de réussir le redressement de la France ». Pourtant certains témoignages montrent une participation d'un électorat se réclamant de gauche.

Cas du vote à l'étranger 
Le mode de participation aux primaires des Français établis hors de France crée la polémique quand Nicolas Sarkozy prend la décision en mai 2016 de soumettre ces derniers à un vote papier et non électronique. Les partisans du vote électronique estiment que la nécessité de se déplacer vers des bureaux de vote centralisés dans quelques grandes villes pourrait inciter à l'abstention, au bénéfice de Nicolas Sarkozy qui selon les sondages recevrait peu d'intentions de vote des Français de l'étranger.

En , la Haute Autorité de la primaire décide d'annuler cette décision du président des Républicains en autorisant le vote électronique.

Organisation 

Un site web est consacré à l'organisation de cette primaire.

Trois structures hiérarchisées interviennent dans l'organisation de celle-ci :
 La Haute Autorité de la primaire (HAP), dont les missions sont de superviser, définir l'organisation, contrôler, examiner les réclamations, proclamer les résultats, ainsi que d'établir un guide électoral (calendrier, formulaires, droits et obligations, modalités). Elle est composée de cinq membres :
 Anne Levade (présidente), agrégée de droit public et professeur des universités.
 Anne Debet, agrégée de droit privé et professeur des universités, ancien membre de la CNIL.
 Jean-Claude Magendie, magistrat (ancien président des TGI de Créteil et de Paris, puis  de la cour d'appel de Paris).
 Bertrand Mathieu, agrégé de droit public et professeur des universités, ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature, vice-président de l’Association internationale de droit constitutionnel.
 Pierre Steinmetz, préfet de région, directeur général de la Gendarmerie, ancien membre du Conseil constitutionnel.
 La Commission nationale d'organisation, dont le rôle est d'établir la liste des bureaux et le matériel de vote. Elle est composée de quinze membres :
 Thierry Solère (président)
 Bernard Accoyer ; Luc Chatel ; Roger Karoutchi ; Daniel Fasquelle ; Philippe Gosselin ; Brice Hortefeux ; Christian Jacob ; Éric Woerth ; Gérard Larcher ; Damien Meslot ; Édouard Philippe ; Bruno Retailleau ; Antoine Rufenacht ; Laurent Wauquiez.
 Les commissions départementales et locales d’organisation : organisation locale des opérations de vote.

Partis concernés

Partis organisateurs 
Trois partis sont officiellement partie prenante du processus :
 Les Républicains (LR), principal parti organisateur ;
 le Parti chrétien-démocrate (PCD), qui présente son président, le député Jean-Frédéric Poisson ;
 le Centre national des indépendants et paysans (CNIP) a d'abord vu son inscription rejetée avant d'être acceptée sous réserve de ne pas présenter de candidat.

Partis ne participant pas directement 
UDI
 Le 11 mars 2016, le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde appelle les adhérents du parti à refuser de participer à la primaire. Cette décision est ratifiée par vote des adhérents à 66,56 % le 20 mars.
 Le 28 février 2016, l'Alliance centriste (composante de l’UDI) a annoncé par les voix de Jean Arthuis et Philippe Folliot l'intention de présenter son propre candidat. Le 3 septembre, le parti annonce qu'il renonce à cette candidature.
 Le 12 octobre 2016, l'UDI se rallie à Alain Juppé dans une tribune du Monde.
 Le Parti radical (composante de l'UDI) se rallie à Alain Juppé le 12 octobre 2016.

MoDem
Le MoDem a décidé de ne pas présenter de candidat à la primaire, mais son président François Bayrou soutient la candidature d'Alain Juppé jugé « plus modéré » en n'excluant pas de se présenter si la primaire de la droite et du centre donne un résultat qu'il jugerait « décevant ».

Aspects économiques 
L’organisation de la primaire engendre des coûts pour l'installation de  de vote, l'activité de  bénévoles, la communication autour du scrutin, et l'impression de soixante-dix millions de bulletins, ainsi que des recettes de l'ordre de deux euros par entrée.

D'après la haute autorité de la primaire, les recettes ne sont prévues que pour couvrir les coûts prévus à huit millions d'euros pour l'ensemble des deux tours.

Par ailleurs, une convention de financement de cinq millions d’euros existe entre le parti Les Républicains et la haute autorité. Un microparti reçoit les fonds liés à l’organisation. Ces fonds doivent servir à rembourser au parti les Républicains l'argent avancé. D’après les organisateurs, deux millions d'entrées à deux euros par tour sont nécessaires pour atteindre l'équilibre économique et couvrir les huit millions d'euros de dépense.

Au premier tour,  d'entrées ont été vendues, ce qui a généré une recette de  d’euros, qui à elle seule suffit à couvrir les coûts de l’organisation des deux tours de la primaire.

Une telle manne est cependant à comparer aux emprunts et dettes du parti Les Républicains qui sont de l'ordre de  d’euros en 2014, dont  d’euros doivent être remboursés entre 2016 et en 2017.

Thierry Solère considère que les bénéfices de la primaire pourront être apportés au compte de campagne du vainqueur de la primaire en vue de l’élection présidentielle.

Pour la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques, les dépenses engagées dans le cadre d’une primaire n’ont pas à apparaître dans les comptes de campagne du vainqueur excepté les dépenses engagées pour obtenir le vote des électeurs lors de l’élection présidentielle.

La primaire a dégagé un excédent de neuf millions d'euros que François Fillon souhaite utiliser pour sa campagne électorale.

François Fillon a dépensé  pour l’intégralité de sa campagne, contre  pour Alain Juppé. Nicolas Sarkozy, candidat éliminé au premier tour, a dépensé . Le plafond des dépenses était fixé à .

Candidats 

À la date limite des dépôts de candidature, la Haute Autorité à la primaire a reçu onze candidatures. Le , après examen de la charte, la Haute Autorité déclare recevables sept candidatures de membres des Républicains et la candidature du président du Parti chrétien démocrate ; les trois autres candidatures sont jugées irrecevables. Le 21 septembre suivant, la Haute Autorité écarte la candidature d'Hervé Mariton en raison d'un nombre de parrainages d'adhérents insuffisant. Sept personnes concourent donc à la primaire.

Personnalités non candidates

Candidatures non retenues 
Pour plus de détails sur les personnes n'ayant pas atteint le niveau de validité requis, voir la page sur les candidats à la primaire ouverte de la droite et du centre en 2016.

Candidatures n'ayant pas obtenu les parrainages nécessaires 
Six personnes se sont déclarées officiellement candidates, mais n'ont pas réussi à rassembler les parrainages nécessaires pour participer au scrutin :

Candidatures irrecevables

Candidatures retirées 
Les personnes suivantes ont été un certain temps candidat, puis se sont retirés (avant le , la date de dépôt des parrainages) :

Chronologie

Tableau chronologique et dates clés

Tableau

Dates clés 
  : dépôt des déclarations de candidature
  : déclaration de « recevabilité » par la HAP
  : publication par la Haute Autorité de la liste des candidats « validés ». Début de la campagne officielle.
  : limite de pré-inscription (français à l'étranger et mineurs).
  à minuit : fin de la campagne du premier tour
  : 
  à minuit : fin de la campagne du second tour
  : 
  : dépôt des comptes de campagne auprès de la Haute Autorité
  :  de la présidentielle

Débats et thèmes abordés 
Avant le premier tour, les sept candidats participent à trois débats, répartis sur six semaines :
  : TF1, RTL, Le Figaro ;
L'échange a lieu dans le studio 130 de La Plaine Saint-Denis. Le débat est arbitré par Gilles Bouleau, Élizabeth Martichoux et Alexis Brézet. Ce premier débat évoque les questions économiques, de laïcité et d'identité. Sur TF1, il réunit  de téléspectateurs, soit 26,3 % de part d'audience.
  : LCP, Public Sénat, BFM TV, I-Télé et partenaires ;
L'échange a lieu salle Wagram, à Paris, devant . Il est arbitré par Ruth Elkrief et Laurence Ferrari, accompagnées de Michaël Darmon et Apolline de Malherbe qui interviennent en deuxième et troisième parties d'émission pour interroger les candidats. Ce second débat permet aux candidats de s'exprimer cette fois sur leur ligne politique et l'exercice du pouvoir, la lutte contre le terrorisme, l’Europe, la lutte contre la délinquance et l'éducation. Il réunit  de téléspectateurs sur BFM TV et I-Télé confondues, soit 12,2 % de part d'audience.
  : LCP, Public Sénat, ,  et partenaires.
L'échange a lieu dans un studio de Saint-Cloud. Pendant la première partie de l'émission, les candidats répondent aux questions de quatre journalistes : David Pujadas, Nathalie Saint-Cricq, Jean-Pierre Elkabbach et Hervé Favre. Les thèmes abordés ont été choisis lors d'un sondage Harris-Interactive. L'Europe, l'éducation, la jeunesse et la protection sociale sont évoqués. Dans une deuxième phase baptisée « le débat », les candidats échangent pendant vingt minutes, sous la houlette de David Pujadas et Jean-Pierre Elkabbach. Les internautes peuvent poser leurs questions en postant sur Facebook de courtes vidéos, qui sont diffusées sur le plateau. Enfin, chaque candidat a  pour conclure son propos, et prononcer ses derniers mots avant le vote des militants. Ce dernier débat avant le premier tour réunit  de téléspectateurs sur , soit 23,1 % de part d'audience.

Entre les deux tours, les deux candidats restant prennent part à un dernier débat :
  : TF1,  et partenaires.

Le débat d'entre-deux tours a lieu le jeudi . Il est animé par Gilles Bouleau et David Pujadas accompagnés d'Alexandra Bensaid pour les questions économiques, et diffusé sur les deux premières chaînes de télévision françaises TF1 et . Ce débat réunit  de téléspectateurs ( sur , soit 18,1 % de part d'audience, et  sur TF1, soit 15,7 %).

Sondages 

Les sondages donnent durant longtemps une large avance pour le duo Juppé-Sarkozy, la remontée dans les intentions de vote pour François Fillon ne se manifestant qu'à partir de début novembre 2016. Le 18 novembre, celui-ci atteint son score le plus haut avec 30 % d'intentions de vote, ce qui reste  en dessous de son résultat au premier tour.

Résultats

Résultats nationaux

Résultats détaillés

Résultats du premier tour

Résultats du second tour

Participation 

Légende :

Corps électoral 
Selon un sondage Harris Interactive, 14 % des personnes ayant voté au premier tour de la primaire étaient de gauche. D'après une étude Elabe, ils étaient 15 %.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élection présidentielle française de 2017
 Primaire citoyenne de 2017
 Primaire française de l'écologie de 2016
 La primaire ouverte pour 2017
 Candidats à la primaire ouverte de la droite et du centre en 2016
 Sondages sur la primaire ouverte de la droite et du centre de 2016
 Liste de sondages sur l'élection présidentielle française de 2017
 Candidats à l'élection présidentielle française de 2012
 Présentation des candidats à l'élection présidentielle française

Liens externes 
 
 Règles de la primaire sur le site officiel
 Chronologie de la primaire

primaire républicaine
droite et du centre
Novembre 2016 en France
Politique en novembre 2016
Les Républicains